SPV est une abréviation signifiant :
 Sapeur-pompier volontaire ;
 Stable Platform Valve ;
 Société pédagogique vaudoise ;
 « Son Photo Vidéo », le nom d'une gamme de smartphones fabriqués par HTC et commercialisés par Orange, dont le système d'exploitation est notamment Windows Mobile ;
 SPV GmbH, un label musical allemand ;
 Special Purpose Vehicle, société de projets montée lors d'un partenariat public-privé ;
 Selection Photo Video, boutique parisienne spécialisée dans la vente de matériels et de services liés à la photo et vidéo ;
 Superstrada Pedemontana Veneta, voie rapide italienne.